Љано Ларго има више значења:

 Љано Ларго (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Ларго (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Ларго (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љано Ларго (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Ларго, Санта Роса де Лима (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Ларго (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Ларго (Сан Пабло Уистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Ларго (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Љано Ларго (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику